Аксоло́тль (Axolotl) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

Особенность аксолотля состоит в том, что он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму, не претерпев метаморфоз. У этих личинок хорошо развита щитовидная железа, но она обычно не вырабатывает достаточное количество индуцирующего метаморфозы гормона тироксина. Однако, если переселить аксолотля в более сухую и прохладную среду или понизить уровень воды при домашнем разведении, он превращается во взрослую амбистому. Превращение аксолотля в амбистому можно вызвать также добавлением в пищу или инъекцией гормона тироксина. Превращение может произойти в течение нескольких недель, при этом исчезнут наружные жабры аксолотля, изменится окраска, форма тела. Но вводить аксолотля в метаморфоз без поддержки специалиста опасно для жизни животного. Как правило, попытки в домашних условиях превратить аксолотля в амбистому в большинстве случаев заканчиваются смертью животного.

Чаще всего название «аксолотль» применяют по отношению к личинке мексиканской амбистомы (большинство содержащихся в лабораторных или домашних условиях аксолотлей принадлежат к этому виду) или тигровой амбистомы, но так можно назвать личинку любой амбистомы, способной к неотении.

Название 
В дословном переводе с классического науатля аксолотль (точнее, «ашолотль», axolotl) — «водяная собака», «водяное чудище» (ср. atl — вода, xolotl — собака, вместе — axolotl), что вполне соответствует его внешнему виду.

Морфологические признаки 
Аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны тремя парами наружных жабр. Голова у аксолотля очень большая и широкая, несоразмерная с телом, рот тоже широкий, а глазки маленькие — создаётся впечатление, что личинка всё время улыбается. Помимо прочего, эти животные обладают способностью регенерировать утраченную часть тела. Общая длина — до 30 см. Как и все личинки хвостатых земноводных, аксолотли ведут хищный образ жизни.

Содержание 

Аксолотли сложны в содержании. В частности, это связано с трудностями поддержания нужного температурного режима в условиях квартиры, особенно летом. Для нормального самочувствия и стабильной работы иммунной системы аксолотлям требуется вода с температурой ниже 21 °C. Их содержание при более высоких температурах ведет к проблемам с аэрацией, частым заболеваниям и смерти. Аксолотли представляют опасность друг для друга и для небольших рыб, а большие рыбы представляют опасность для них, так как могут объедать жабры аксолотлей. Для содержания аксолотлей требуется чистая вода, свободная от хлора, нейтральная или чуть жесткая, около 50 литров на молодую особь, 100 на взрослую. Перенаселение аквариума может привести к тому, что более крупная особь убьёт более мелкую. Фильтрация воды отличается от той, которая нужна аквариумным рыбам. Аксолотлей нельзя кормить обычным кормом для рыб или мясом (субпродуктами) теплокровных животных, так как аксолотли не могут переварить соответствующие белки. Брать аксолотля в руки нежелательно, так как температура неохлаждённых рук человека слишком высока для него.

Примечания

Ссылки 
 Аксолотль
 Axolotl.org

Земноводные Северной Америки
Личинки
Амбистомовые